HMS Obedient je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Obedient (1916) 
 HMS Obedient (G48)

Obedient